Ната́лий (,  от  — «родной») — мужское имя латинского происхождения.

 известные персоны
 Наталий (; ум. до 217) — первый антиепископ Рима (антипапа) (ок. 199 — ?), претендент на римскую епископскую кафедру при епископе Зефирине.
 Наталий Ольстерский (; ум. 564) — ирландский святой, монах и духовный ученик св. Колумбы. Основатель и игумен ряда монастырей в Ирландии. Память 27 января.
  (; ум. ок. 747) — архиепископ Миланский (740—741 или 746—747, или 750—751), придерживался антиарианских убеждений, святой. Занимал кафедру в период крещения лангобардов. Память 13 мая.
 Наталий Пьемонтский — священник в Касале (Пьемонт), местночтимый святой родом из Беневенто. Память 3 сентября.

Примечания

См. также 
Наталья

Имена латинского происхождения